Hökmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höksmyrtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Hökmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn